

Каликіно — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Каликіно — село, Грачовський район, Оренбурзька область